Le Football Club Béziers Méditerranée est un ancien club français de football basé à Béziers, fondé en 1966 sous le nom de Béziers Devèze Football Club et qui arrête ses activités en 2007 à la suite de la fusion avec l'Avenir Sportif Saint-Chinian et le Béziers-Méditerranée Football Cheminots.

Après une vingtaine d'années à lutter dans les divisions de ligue et de district, le club biterrois atteint pour la première fois une division nationale en 1990 en étant promu en Division 4 où il passe trois saisons avant de redescendre en National 3 qui est renommé en CFA 2 en 1997. En 2001, le club retrouve le premier niveau de la Ligue du Languedoc-Roussillon où il se stabilise jusqu'à la fusion donnant naissance à l'Avenir sportif Béziers.

Le club évoluait principalement au Parc des Sports de Sauclières qui deviendra le stade principal du nouveau club issu de la fusion.

Histoire

Palmarès et résultats sportifs

Titres et trophées

Bilan par saison 
Voici le bilan par saison du club depuis la saison 1987-1988.

|}

 nc = non communiqué

Notes et références 

Sport à Béziers
Club de football de l'Hérault